Смельский — фамилия (женская форма Смельская).

 Смельский, Елеазар Никитич (1800—1881) — лейб-медик, тайный советник, заведующий Главным военно-медицинским управлением
 Смельский, Сергей Елеазарович (1838—1918) — тайный советник, гофмейстер.